Niobrara kan avse:

 Niobrara (flod) – en biflod till Missourifloden
 Niobrara, Nebraska – en ort i Nebraska, USA
 Niobrara County – ett county i Wyoming, USA